Glyphidium is een monotypisch geslacht van schimmels behorend tot de familie Arthoniaceae. Het bevat alleen de soort Glyphidium pulvinulatum

Arthoniaceae
Schimmelgeslacht